Новое направление — название научных концепций, закрепившихся в российской науке ХХ−XXI веков:
 Новое направление — концепция 1960-х — 1970-х годов социально-экономической истории России начала XX века, альтернативная официальной историографии.
 Новое направление — музыкально-исторический термин, обозначающий направление развития русской духовной музыки 1895−1923 годов.